Gleisenau ist der Ortsname von

 Gleisenau (Ebelsbach), Ortsteil der Gemeinde Ebelsbach, Landkreis Haßberge, Bayern
 Gleisenau (Grub am Forst), Ortsteil der Gemeinde Grub am Forst, Landkreis Coburg, Bayern